Strasser bzw. Straßer steht für:
 Strasser (Familienname), auch Straßer, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Geschwister Strasser, Gesangsgruppe aus dem Zillertal
 Strasser (Taubenrasse), Haustaubenrasse
 Mährischer Strasser, Haustaubenrasse

geographische Objekte:
 Strasser (Gemeinde Jaidhof), Ortsteil von Jaidhof, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Strasser (Gemeinde Garsten), Ort bei Garsten, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich